Don't Get Personal – film del 1922 diretto da Clarence G. Badger
Don't Get Personal – film del 1936 diretto da William Nigh
Don't Get Personal – film del 1942 diretto da Charles Lamont